Doroschnoje () ist der Name folgender russischer Orte:
 Doroschnoje (Donezk), Siedlung in der Oblast Donezk
 Doroschnoje (Kaliningrad, Gurjewsk), Siedlung im Rajon Gurjewsk, Oblast Kaliningrad (Altenberg, Kreis Königsberg/Samland, Ostpreußen)
 [Doroschnoje], nicht mehr existenter Ort im Rajon Osjorsk, Oblast Kaliningrad (Schunkarinn, 1938–1946 Schlieben, Kreis Darkehmen/Angerapp, Ostpreußen)
 Doroschnoje (Kaliningrad, Selenogradsk), Siedlung im Rajon Selenogradsk, Oblast Kaliningrad (Kaspershöfen, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen)
 Doroschnoje (Winnyza), Dorf in der Oblast Winnyza